Un plafonneur peut désigner :
en météorologie aéronautique : un célomètre qui est un appareil de mesure de la hauteur de la base des nuages ;
en construction : un plafonneur plâtrier (plafonneur-cimentier en Belgique et en Suisse )

Notes et références